Naftol pode-se referir a a qualquer um de dois compostos químicos orgânicos isômeros, dois fenóis derivados do naftaleno:

 1-Naftol ou α-Naftol
 2-Naftol ou β-Naftol

Correspondentes ao naftaleno da mesma maneira que o fenol (ácido fênico ou hidroxibenzeno) corresponde ao benzeno.

Desambiguação